Термін «енциклопедист» відомий в українській мові щонайменше з XIX (можливо з кінця XVIII) століття.

Редактор та автор різноманітних статей впливової енциклопедії: Дені Дідро, Жан Лерон д'Аламбер, див. енциклопедисти; українські вчені Аркадій Жуковський, Володимир Білецький.

Видатний вчений, який зробив вагомий внесок у різноманітні галузі науки: український вчений Володимир Вернадський.

Примітки

Див. також 
 енциклопедисти
 wikt:en:енциклопедист#Ukrainian

Історія науки
Енциклопедисти України